Кубок Англии 1971/72 — 91-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Лидс Юнайтед», обыграв в финале на «Уэмбли» лондонский «Арсенал» со счётом 1:0.

Это был третий сезон, в котором проводился матч за третье место. После безголевых 90 минут, «Бирмингем Сити» всё-таки смог одолеть «Сток Сити» (занявший третье место в предыдущем розыгрыше) в серии послематчевых пенальти. Этот матч стал первым матчем в истории Кубка Англии, победитель которого определился таким образом.

В первом раунде турнира в матче между «Борнмутом» и «Маргейтом» был зафиксирован счёт 11:0, причем девять мячей забил один игрок — Тед Макдугалл.

В четвёртом квалификационном раунде для выявления победителя между командами «Алвечерч» и «Оксфорд Сити» потребовалось сыграть шесть матчей менее чем за три недели. В последней, пятой, переигровке игроки «Алвечерча» оказались выносливее, одержав победу со счетом 1:0.

Календарь

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд 
В этом раунде 44 клуба Первого и Второго дивизионов присоединяются к борьбе за трофей.

Матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Херефорд Юнайтед» в Ньюкасле дважды откладывался из-за обледенения газона.

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд

Переигровка

Полуфиналы

Переигровка

Матч за третье место 
Третий сезон, в рамках пятилетнего эксперимента, два проигравших полуфиналиста играли в матче за третье место. Игра назначалась непосредственно перед стартом следующего сезона — 5 августа 1972 года. Для выявления победителя в этом матче, впервые в истории розыгрыша Кубка, пробивались послематчевые пенальти.

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Результаты Кубка ФА 71/72 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1971/72 на Soccerbase.com

1971
Англия
Футбол в Европе в 1971 году
Футбол в Европе в 1972 году
Спорт в Великобритании в 1971 году
Спорт в Великобритании в 1972 году